Harmonia — род божьих коровок из подсемейства Coccinellinae.

Описание 
Надкрылья перед вершиной с поперечной складкой. Основания надкрылий отчётливо шире переднеспинки. Усики в полтора раза длиннее ширины лба; их последний сегмент отчётливо шире предпоследнего. Бока переднеспинки сильно выпуклые, задние углы широко округлены. Длина от 3 до 7 мм.

Систематика 
В составе рода:
Harmonia axyridis (Pallas, 1771)
Harmonia antipodum (Boisduval, 1835)
Harmonia basinotata Bielawski, 1964
Harmonia bicolor (Blackburn, 1892)
Harmonia conformis (Boisduval, 1835)
Harmonia dimidiata (Fabricius, 1781)
Harmonia dunlopi (Crotch, 1874)
Harmonia eucharis (Mulsant, 1850)
Harmonia expallida (Weise, 1907)
Harmonia octomaculata (Fabricius, 1781)
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)
Harmonia sedecimnotata (Fabricius, 1801)
Harmonia testudinaria (Mulsant, 1850)
Harmonia uninotata Bielawski, 1964
Harmonia yedoensis (Takizawa, 1917)

Примечания 

Божьи коровки